Confrerie Pictura — академічний клуб художників, заснований у 1656 р. у Гаазі (Нідерланди) місцевими художниками мистецтва, які були незадоволені Гільдією Святого Луки там.

Історія 
Гільдія святого Луки в Гаазі існувала вже в 15 столітті, і, як і більшість великих голландських міст, вона обслуговувала не тільки живописців, але й об'єднувалась із склярами, граверами, скульпторами, ювелірами, друкарями та продавцями книг. У ті часи гільдії були представлені в церквах із власними вівтарями, а у випадку з гільдією живописців їх спонсорувала церква, а іноді навіть забезпечували прибуток отців церков за рахунок пожертв на вівтар св. Луки. Після протестантської Реформації все це змінилося, і церкви вже не були частиною життя гільдії. Поки зникли вівтарі, які традиційно були публічною вивіскою для художників, для продажу було необхідне нове місце. Крім того, з припливом талановитих живописців з міст Південної Нідерландів, таких як Антверпен, опікуни гільдії вважали, що необхідні додаткові захисні заходи. Коли отримання нового захисного статуту для гільдії св. Луки не дало бажаного ефекту, Confrerie Pictura було створено 48 незадоволеними художниками.  Їх очолив перший диякон і популярний гаазький художник-портретист Адріан Ханнеман. 

Серед засновників були Віллем Дудійс (1630–1697), Якоб ван дер Ді (1623–1673), Ян де Бісшоп (1628–1671), Теодор ван дер Шуер, Дірк ван дер Ліссе, Даніель Мійтенс молодший, Йоганнес Мітенс, Віллем ван Дієст, Адріан ван де Венне, Роберт Дюваль, Йоріс ван дер Хааген та Августін Тервестен.

Статут 1656 року 
Метою Confrerie Pictura був захист гаазьких художників та зміцнення зв’язків між її членами. Кожен, хто працював художником у Гаазі, був зобов'язаний бути членом Конгресу. Гільдії встановили суворі правила, щоб обмежити те, що вважалося нечесною торгівлею, але також зобов'язували своїх членів відвідувати похорони своїх членів, наприклад. Конферері мав набір з 28 правил. Одним із важливих правил було те, що його члени були зобов'язані постійно виставляти свої роботи у своїй кімнаті засідань. Як тільки твір було продано, його довелося замінити новим. Конферері почали зустрічатися нагорі в будівлі Ботерваага, де у Принсеграхті торгували вершковим маслом. Вони платили оренду, подарувавши картину міській раді. Конферерієм керували диякон (декен), три губернатори (hoofdmannen) і секретар, яких кожні два роки вибирав магістрат Гааги.

Haagse Tekenacademie 

Пізніше, у 1680-х роках, Конферері отримало дещо краще місце біля Кооренхуйса, будівлі, де торгували пшеницею, також на Принцеграхті. Вони мали чотири окремі кімнати на верхньому поверсі цієї будівлі.

У 1682 році кілька членів Confrerie Pictura: Віллем Дудійс, Даніель Мійтенс молодший, Августін Тервестен, Теодор ван дер Шуер та Роберт Дюваль заснували відповідну художню школу під назвою Гаазька малювальна академія. (Голландська: Haagsche Teekenacademie). Вона займала би одну з кімнат у будівлі Кооренхуіса.   Академія виявилася успішною, а згодом вона перетвориться на Королівську академію мистецтв, Гаага, яка існує і сьогодні.  Оригінальна будівля зазнає реставрації та розширення, але все ще існує (хоча пошкоджена під час Другої світової війни) на вулиці Prinsessegracht 4 у Гаазі. Багато оригінальних робіт засновників та перших членів Церкви можна побачити в декораціях будівлі.

Спадщина 
Сплата внесків другій гільдії на додаток до Confrerie Pictura виявилася занадто дорогою для більшості живописців, наскільки б захисною вона не була, і гільдія св. Confrerie Pictura існував до 1849 р., коли нещодавно засноване мистецьке товариство Pulchri Studio (засноване в 1847 р.) Виявилося більш сучасною альтернативою.

Див. також 
 Гільдія
 Гільдія Святого Луки
 Королівська академія мистецтв (Гаага)

Примітки

Джерела 
 Haagse Schilders in de Gouden Eeuw, Uitgeverij Waanders, Zwolle, 1998,
 Honderd jaar Haagse schilderkunst у студії Pulchri, доктор Н.Е. ван Гелдер, Уйт Г. В. Брейгель, Амстердам 1947.

Історія Гааги
Голландські живописці Золотої доби